Japan:
 Mie (prefektura), japanska prefektura
 Mie, Ōita, grad u prefekturi  Ōita
 Sveučilište Mie, Japan
 Mie (vlak), vlak
 Mie (krater), kratewr na Marsu